Янделл — фамилия:

 Янделл, Джой — американская актриса.
 Янделл, Патрик (род. 1959) — американский мультиинструменталист, композитор и аранжировщик.
 Янделл, Энид (1870—1934) — американский скульптор.